Fetrie ist der Familienname folgender Personen:
 Majeti Fetrie (* 1974), ghanaischer Gewichtheber
 Seth Fetrie (* 1991), ghanaischer Gewichtheber